PWV ist eine Abkürzung für:

 die Provinz Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging, siehe Gauteng
 Personenwagenvorschriften, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen
 einen Wanderverein (Pfalz und Ostsaarland), siehe Pfälzerwald-Verein
 das Pirchner-Werke-Verzeichnis, siehe Liste der Werke von Werner Pirchner

PWV